Lazarenkoa är ett släkte av svampar. Lazarenkoa ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lazarenkoa

en:Lazarenkoa